INIFL Premiership – najwyższa piłkarska klasa rozgrywkowa w Irlandii Północnej, dawniej zwana Irish Premier League
 League of Ireland Premier Division – najwyższa klasa rozgrywek w piłce nożnej w Irlandii
 Premier League Irlandii – najwyższa siatkarska klasa rozgrywkowa w Irlandii